Кильский договор был подписан  между великим герцогом Петром II Ольденбургским и Пруссией, по которому герцог Петр Ольденбургский уступил свои права на Гольштейн Пруссия.

Предыстория 
В результате германо-датской войны Пруссия и Австрия постарались оградить Шлезвиг, Гольштейн и Лауэнбург от прочих германских государств (Ганновера, Саксонии и других). По австро-прусскому соглашению 1865 года Гольштейн перешел под контроль Австрии, а Шлезвиг — Пруссии. В результате австро-прусской войны 1866 года Пруссия изгнала австрийцев из герцогства Гольштейн. Австрия уступила свои права на Шлезвиг и Гольштейн Пруссии. Великим герцог Ольденбургский Петр II заявил о своих претензиях на наследство части Гольштейна. .

Содержание договора 
По Кильскому договору, заключенному в Киле 23 февраля 1867 года, Пруссия уступила Петру II Ольденбургскому в обмен на отказ от его притязаний на престол.

 Поместья Экхорст, Мори (с Кляйн Штайнраде и Равенсбуш) и Штокельсдорф (с Мариенталем и Факенбургом), принадлежащие Гольштейну и находящиеся в Любеке.
 Принадлежащие Голшейтнам деревни Бёбс и Швохель, принадлежащие больнице Хайлиг-Гейст в Любеке.
 Суверенитет над Дикзе
 Пруссия выплатила компенсацию в размере одного миллиона талеров.

Ассоциация с Любекским княжеством 
19 июня 1867 года территории, переданные Пруссией, вошли в состав Любекского княжества, которое, таким образом, образовало закрытую единицу и также имело выход к Балтийскому морю.

Примечания

Литература 
 Walter Körber — Kirchen in Vizelins Land, Eutin 1977
 Otto Rönnpag — Wie vier Ostseebäder an das Nordseeland Oldenburg kamen; in: Jahrbuch für Heimatkunde — Eutin, Eutin 1987 (Seiten 74-78)
 Otto Rönnpag — Warum gibt es «oldenburgische Ostseebäder» an der Lübecker Bucht?; in: Jahrbuch für Heimatkunde — Eutin, Eutin 2005, (Seiten 175—177)

Мирные договоры XIX века
Международные договоры Пруссии
1867 год в политике
Февраль 1867 года
Киль
Международные договоры Ольденбурга